Sainte-Marguerite puede referirse a:

Localidades en Canadá 
 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.

Localidades en Francia 
 Sainte-Marguerite, comuna situada en Alto Loira.
 Sainte-Marguerite, comuna situada en Vosgos.